Aceasta este o listă a națiunilor în funcție de numărul total de efective militare.

Forțele de rezervă, care pot contribui la consolidarea forțelor active și/sau a celor paramilitare sunt raportate pentru a ilustra puterea de mobilizare a țării în intervalul de timp luat în considerare. 

Ordinea este strict alfabetică.

Nu sunt incluse în listă informații despre forțele armate din Abhazia, Nagorno-Karabah, Ciprul de Nord și San Marino.

Note

Referințe

Bibliografie

Lectură suplimentară

Țări Trupe militare
Liste de țări
Liste militare